Зачёт Кубка мира по биатлону 2007/2008 по гонкам преследования.

Система начисления очков 

Если спортсмен стартовал и набирал кубковые очки во всех гонках, то худший результат при подсчёте общего количества набранных очков не учитывается (в таблице отмечены курсивом).

Мужчины

Женщины

Примечания 
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал

DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал

LAP — спортсмен по ходу гонки отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы

DSQ — спортсмен дисквалифицирован

— — спортсмен не участвовал в этой гонке

0 — спортсмен занял место ниже тридцатого и не набрал кубковые очки

Ссылки 
Зачёт Кубка мира 2007/2008 по гонкам преследования (мужчины) на сайте IBU
Зачёт Кубка мира 2007/2008 по гонкам преследования (женщины) на сайте IBU

Общий зачёт